Vinjefjorden kan referere til flere steder i Norge:

 Vinjefjorden (Nordmøre) – en fjord i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker.
 Vinjefjorden (Vinje) – en del af Møsvatn i Telemark fylke.